Bergs ist 

der Familienname folgender Personen:
 Alexander Bergs (* 1974), deutscher Sprachwissenschaftler und Hochschullehrer
 Magnús Bergs (* 1956), isländischer Fußballspieler
 Thomas Bergs (* 1967), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Wilhelm Bergs (1912–1991), deutscher Politiker (CDU)
 Zizou Bergs (* 1999), belgischer Tennisspieler

ein Ortsname:
 Bergs (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Berks